Зо́ран Стефа́нович ( родился  в Лознице, СФР Югославия) — сербский писатель, драматург, издатель и международный культурный активист. Дебютировал в театре и кино в 1987 году. В 1994 году окончил факультет драматического искусства (Университет искусств в Белграде). Проживает в Белграде.

Театральные драмы, проза и графические романы автора переведены на македонский, румынский, словенский, английский, французский и польский языки. Главный основатель нескольких международных культурных сетей.

Президент Ассоциации драматургов Сербии (2022).

Художественное творчество 

Большая часть художественного наследия автора относится к фантастике — в театре («Славянский Орфей», ; «Сказка о космическом яйце», ), комиксах («Третий аргумент», , на основе рассказа Милорада Павича; «Под волчьим клеймом», ), в прозе («Через Дрину, с искрой в глазах», ; «Время шума и ярости», ), в кино и на телевидении («Узкие тропы», ).

Другая же часть работ — документальной природы, например, телесериал «Янусовое лицо истории», , или фильм «Жизни Кости Гакмана», , и «Музыка тишины», .

Культурная деятельность 

Зоран Стефанович — главный учредитель нескольких международных культурных сетей и издательских проектов: «Проект Растко» (сеть цифровых библиотек), «Распределенные корректоры Европы» (международная оцифровка культурного наследия), «Проект Гутенберг Европа» (бета-версия, общественные цифровые библиотеки), и подобных обществ и организцаций в области издательского дела, оцифровки, лексикографии и поп-культуры.

Не ограничиваясь только Интернетом, он принимает активное участие в многочисленных культурных, научных и издательских проектах в Евразии с 1993 года, особенно в странах бывшей Югославии, Румынии, Болгарии, Греции, Украине, России, Польше, включая и мероприятия по сохранению культуры меньшинств и племенных культур Евразии, и организацию за «Балканскую культурную сеть» (совместно с греческими культурным активистом и музыкальным продюсером Никосом Валканосом и другими коллегами).

Его социальная позиция включает также активное отстаивание философии «открытых источников» и свободных знаний как «цивилизованной основы любого человеческого общества».Активно поддерживает несколько региональных Википедий, особенно в Восточной Европе, еще с момента их основания.

Награды и отличия 

Как писатель, драматург и сценарист неоднократно получал национальные и международные награды, в том числе был номинирован на премию «Prix Europa» в Берлине и «Prix Italia» в Риме.

За свою национальную и международную культурно-издательскую деятельность был отмечен более двадцати раз, в том числе в номинации «United Nations World Summit Award», трижды получал ежегодную награду Общества информатиков Сербии и десять раз — YU Web Top 50 признание (SR Web Top 50).

Источники 

 Биография на сайте «Проект Растко — Македонија» (Македонски)
 Биография на сайте Ассоциации сербских драматургов (Српски)
 Сайт посвященный драме «Славянский Орфей» (номинация на Prix Europa 2002) (Српски, English)
 Личная страница на ИМДБ (English)
 Биография в пределах Студио С. О. К. О. / ТИА Јанус, Белград (Српски)
 Доклад о лекции про философию «открытых источников» З. Стефановича на Викимедийной региональной конференции, Белград 2008., доклад польской Викимедии (Polski)
 Орлич, Милан. "Дух над водами: Проект Растко — кириллическая часть глобализации ", Арттех-Свески, 2005 (Српски)

Ссылки 

 Славянский Орфей, Зоран Стефанович (Русский, драма)
 Сказка о космическом яйце, patchwork-мелодрама, Зоран Стефанович (Русский, драма)
 «Проект Растко Россия» (Русский, српски)
 Urbański, Andrzej: «Zoran w Belgradzie», Reportaż, Korespondencja z ojcem # 9, 2008. (Polski)

Персоналии:Лозница
Персоналии:Валево
Выпускники Университета искусств (Белград)
Драматурги Сербии
Сербские писатели
Сценаристы Сербии
Писатели Сербии
Писатели Югославии
Сербские драматурги
Писатели-фантасты Сербии
Сценаристы комиксов
Киноведы Сербии
Литературоведы Сербии
Литературные критики Сербии
Журналисты Сербии
Эссеисты Сербии
Медиаведение
Издатели комиксов
Редакторы комиксов